Stubben (Lauenburg)
 Stubben (Nedersaksen)